Italiano ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Italiano (* 1976), italienischer Lyriker, Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Herausgeber
 Jacob Italiano (* 2001), australischer Fußballspieler
 Vincenzo Italiano (* 1977), italienischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Italienische Sprache